Ла Бермеха има више значења:

 Ла Бермеха (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бермеха (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику